Dessert peut désigner : 

 Le dessert, le dernier plat servi au cours d'un repas ;
 Dessert, premier et seul album studio du trio japonais Chocolove from AKB48 sorti en 2007 ;
 Dessert, magazine de prépublication de manga publié depuis 1996.